Červený kříž může být:
 Mezinárodní červený kříž – sdružení humanitárních organizací
 Český červený kříž
 Německý červený kříž
 Červený Kříž – vesnice na Jihlavsku, část obce Jihlava
 Červený Kříž-průmyslový obvod – administrativní část města Jihlavy
 Červený kříž (přírodní rezervace) – chráněná doubrava na Rakovnicku